Крутишинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Крутишка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1733 человека, в том числе 806 мужчин и 927 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1694 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Быково,
 село Крутишка,
 посёлок Подгорный,
 село Чайкино.

Медяниха — упразднённое село, исключено из учётных данных в  1986 году.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района